Каваратти () — остров и город, административный центр индийской союзной территории Лакшадвип.

География 
Остров расположен в архипелаге Лаккадивские острова и имеет площадь 4,22 км².

Население 
Согласно индийской переписи 2009 года, население острова составляет 11 322 человек, практически все из них — мусульмане. Население говорит на языке малаялам.

Экономика 
В Каваратти есть порт, но главная доля в экономике, как и всего Лакшадвипа — туризм. Температура даже летом редко поднимается выше 32 °C, белоснежные пляжи, большая лагуна и отсутствие экологических проблем привлекают посетителей со всего мира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Острова по алфавиту
Лакшадвип
Острова Индии
Города Индии
Столицы штатов и территорий Индии